Slovo trouba, starším či nářečním výrazem trúba, má více významů:

tepelná zařízení
 pec – elektrické, plynové, horkovzdušné zařízení určené k pečení
 mikrovlnná trouba
 trouba – součást otopného zařízení, sloužící k odvádění spalin do komína, spojující vlastní spotřebič (kamna, sporák, kotel) s komínem; sopouch
 Trouba (píseň) – píseň zpěvačky Lucie Bílé

hudební nástroje
 trubka, trombón, tuba nebo heligón – hovorová synonyma pro některé žestě
 gramofonová trouba – ozvučnice u starých gramofonů na kliku
 Trouby z Jericha – historický hudební nástroj
 hlásná trouba – jednoduchý zvukový reflektor

konstrukční prvky
 potrubí
 tunelová trouba – část tunelové stavby 

přenesené významy
 trouba – expresivní hovorový výraz pro jednoduchého, málo inteligentního člověka

místa
 Štramberská Trúba – hradní stavba ve Štramberku u Kopřivnice v Moravskoslezském kraji
 Kamenná trouba – přírodní rezervace na Českomoravské vrchovině na pomezí okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod

příjmení osob
 Jacob Trouba – americký lední hokejista

Externí odkazy